Абдул Разак бин Хусейн (, 11 марта 1922 — 14 января 1976) — политический и государственный деятель, второй премьер-министр Малайзии.

Биография 
Образование получил в Англии. В 1950 возглавил молодёжную организацию ОМНО (UMNO). В 1951 стал вице-президентом ОМНО. После провозглашения независимости занимал различные посты в правительстве, в том числе пост заместителя премьер-министра и министра обороны. Главный разработчик программы сельского развития страны. С 1969 по 1971 возглавлял Национальный оперативный совет Малайзии.

С 1970 по 1976 год премьер-министр Малайзии, министр иностранных дел и обороны. Одновременно возглавлял правящую партию — Объединённую малайскую национальную организацию. Организатор коалиции Национальный фронт, инициатор разработки национальной идеологии «Рукунегара», национальной политики образованияи новой экономической политики, ставившей целью повышение экономической роли коренных национальностей (политика малаизации). С 29 сентября по 5 октября 1972 г посетил Советский Союз с официальным визитом.

Умер от лейкемии.

Его сын Наджиб Тун Разак с апреля 2009 по май 2018 года являлся премьер-министром Малайзии.28 июля 2020 года он был признан виновным по семи пунктам обвинения: злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания денег.

Память 
В Куала-Лумпуре открыт мемориальный музей. В 1977, 1991 и 2007 гг. выпускались марки с его портретом.

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёва, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 1, с. 8.
 Yaakub Isa. Idealisme dan pemikiran Tun Abdul Razak. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007.448 pp. ISBN 9789834143169

Премьер-министры Малайзии
Министры иностранных дел Малайзии
Министры обороны Малайзии
Министры образования Малайзии
Государственные деятели Малайзии
Умершие от лейкоза
Члены Палаты представителей Малайзии